

Na Ukrainie 
 Mostyszcze (do 1946 Mościsko) – wieś w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego
 Mostyszcze – wieś w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego